Francesco Illy ist der Name folgender Personen:

* Francesco Illy (Unternehmer, 1892), italienischer Unternehmer
 Francesco Illy (Unternehmer, 1953), Schweizer Unternehmer und Weinproduzent, Enkel von Francesco Illy (1892)